Леснёвице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хелмский повят, Люблинское воеводство. Население — 4034 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Алёйзув
 Хородыско
 Янувка
 Касилан
 Кумув-Маёрацки
 Кумув-Плебаньски
 Леснёвице
 Леснёвице-Колёня
 Майдан-Леснёвски
 Новы-Фольварк
 Плискув
 Понятувка
 Раколупы
 Раколупы-Дуже
 Сарняк
 Селец
 Тересин
 Вежбица
 Выгнаньце
 Дембина
 Плискув-Колёня
 Политувка
 Раколупы-Мале

Соседние гмины 
 Гмина Хелм
 Гмина Камень
 Гмина Красничин
 Гмина Сенница-Ружана
 Гмина Войславице
 Гмина Жмудзь

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства